Ilha Fishers
Fishers (Indiana)

Desambiguações de topônimos